Страховский — фамилия и название нескольких населённых пунктов:

Персоналии 
 Страховский, Иван Михайлович (1866—1918) — губернатор Тургайской, Вятской, Тифлисской губерний; тайный советник (1915).
 Страховский, Йозеф (1850—1913) — чешский скульптор.
 Страховский, Леонид Иванович (1898—1963) — русский историк-эмигрант и поэт.
 Страховский, Михаил Фёдорович (1817—1896) — государственный деятель, вице-губернатор Архангельской и Олонецкой губерний, почётный гражданин Петрозаводска, действительный статский советник.

Топонимы 
 Страховский — хутор в городском округе город Михайловка Волгоградской области.
 Страховский — хутор в Новоаннинском районе Волгоградской области.

См. также 
 Страховски, Ивонн
 Страховская улица — улица в Москве.